Rentschler Field bezeichnet:

* Rentschler Field (Flughafen), ehemaliger Flughafen in East Hartford, Connecticut
 Rentschler Field (Stadion), Footballstadion auf dem früheren Flughafengelände